Mieczysław Klimek (1913–1995) – polski specjalista w dziedzinie urządzeń elektrycznych i cieplnych w zastosowaniach włókienniczych, rektor Politechniki Łódzkiej
Mieczysław Klimek (1931–2012) – polski dyplomata, ambasador w Tanzanii